V3 eller V 3 kan syfta på

 V 3 (fartyg) – en finländsk torpedbåt
 V-3 – en tysk kanon från andra världskriget
 V-motor – även kallad V3-motor
 V3 (motor) – en 3-cylindrig V-motor
 V3 (lok) – ett dieselhydrauliskt lok